Aliança (anel) —  anel utilizado para simbolizar união afetiva
Aliança (acordo) —  pacto entre duas ou mais partes objetivando a realização de fins comuns
Aliança (Bíblia) —  pacto celebrado entre Deus e seu povo, segundo a Bíblia
Aliança Francesa —  instituição de ensino da língua e da cultura francesas
 Barão da Aliança ou Manuel Vieira Machado da Cunha —  cafeicultor brasileiro do Vale do Paraíba
Aliança (escola de samba) —  escola de Samba de Joaçaba, Santa Catarina
Aliança (Suécia) —  aliança de partidos de centro-direita na Suécia
Aliança (partido) — partido político de direita em Portugal
Aliança pelo Brasil — partido político do Brasil
Aliança Futebol Clube - clube de futebol brasileiro

Geografia
Aliança (Pernambuco) —  município do estado de Pernambuco
Aliança do Tocantins —  município do estado de Tocantins
São João d'Aliança —  município do estado de Goiás

Música
Aliança (álbum de André Valadão)
Aliança (álbum de Koinonya)

Desambiguações de topônimos